Starzenie się to wpływ czasu na osobę.

Starzenie się lub proces starzenie się może również odnosić się do:

Biologia 

 Starzenie się, biologiczny wpływ czasu na organizm
 Starzenie się kotów
 Starzenie się psów
 Starzenie się roślin – końcowy etap rozwoju rośliny
 Zaniedbywalne starzenie się

Demografia 

 Starzenie się ludności, przesunięcie w rozmieszczeniu ludności w kierunku starszego wieku

Chemia 

 Degradacja polimeru, zmiana właściwości polimeru pod wpływem czynników środowiskowych
 Procesy starzenia emulsji
 Dojrzewanie Ostwalda, starzenie wytrącane lub osadzane w chemii
 Starzenie stopu w obróbce cieplnej metali
 Utwardzanie wydzieleniowe, obróbka cieplna materiałów

Przygotowywanie posiłków 

 Dojrzewanie (żywność), pozostawienie produktu w celu poprawy jego smaku
 Starzenie się wina, wpływ czasu na wino
 Dojrzewanie w beczce, sposób dojrzewania wina, alkoholi itp.
 Dojrzewanie wołowiny, czyli proces przygotowania wołowiny do spożycia
 Dojrzewanie sera, proces w produkcji sera

Komputery 

 Starzenie się (system plików), tendencja do fragmentacji danych w systemach plików
 Starzenie się (planowanie), technika systemu operacyjnego służąca do alokacji zasobów
 Starzenie się oprogramowania, tendencja oprogramowania do pokazywania problemów w miarę upływu czasu

Inne zastosowania 

 Planowane postarzanie produktu
 Starzenie się osadu

Zobacz też 

 Wiek (ujednoznacznienie)
Zużycie (juednoznacznienie)
Strony ujednoznaczniające